Termin POP2 ima više značenja.

 4-Aminobutirat—piruvat transaminaza, enzim
 POP-2, programski jezik